Ко́ллино () — деревня в волости Антсла уезда Вырумаа, Эстония.

География 
Расположена в 25 километрах к западу от уездного центра — города Выру. Расстояние до волостного центра — города Антсла — около полутора километров. Высота над уровнем моря — 86 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, число жителей деревни составляло 84 человека, из них 79 (94,0 %) — эстонцы.

По состоянию на 1 января 2020 года в деревне насчитывалось 79 жителей, из них 43 женщины и 36 мужчин; детей в возрасте до 14 лет включительно — 12, лиц пенсионного возраста (65 лет и старше) — 14.

Численность населения деревни Коллино:

История 
В письменных источниках 1716 года упоминается Koljo Hinni Jürri, 1782 года — Kolly Hinny Johann, 1811 года — Kollino Tomas, 1839 года — Kollina.

Деревня выросла из поселения, возникшего в середине XX века на месте бывшей скотоводческой мызы. Последняя в свою очередь была основана на месте хутора Коллино (Kollino) в первой половине XIX века.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Вырумаа